Horváth Péter (1747–1811) bencés házfőnök
 Horváth Péter (1937–2022) közgazdász
 Horváth Péter (1943) labdarúgó (Dorogi Bányász)
 Horváth Péter (1945) fotóművész
 Horváth Péter (1947–2012) fizikus
 Horváth Péter (1951) író, rendező
 Horváth Péter (1970) labdarúgó (Újpesti TE, Vác, Ferencvárosi TC)
 Horváth Péter (1972) labdarúgó (Sopron)
 Horváth Péter (1972) sakkozó
 Horváth Péter (1974) úszó
 Horváth Péter (1984) labdarúgó (Pécsi MFC, Tatabánya)
 Horváth Péter (1992) labdarúgó (MTK, Siófok, Paks)
 Horváth Péter (?) kézilabda-játékvezető

 hasonló néven

 N. Horváth Péter (1955–2012) költő

Jegyzetek